Луиджи Росси: Росси, Луиджи (ок. 1597—1653) — итальянский композитор.
 Росси, Луиджи (1853–1923) — швейцарский и итальянский художник.
 Росси, Луиджи (1810—1858) — итальянский контрабасист.

См. также 
 Росси, Луи